Чемпионат США среди мужчин на грунтовых кортах — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Хьюстоне (США) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 665 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Мужской чемпионат США по теннису на грунтовых кортах проводится с 1910 года. Впервые он был проведён в Омахе. С тех пор каждые несколько лет место проведения менялось. После начала Открытой эры турнир проводился в восьми разных городах, в том числе в Индианаполисе (до 1987 года), Орландо (1997—2000) и Хьюстоне (с 2001 года, из них до 2007 года на кортах Westside Tennis and Fitness Centre). Со временем турнир перемещался и в календаре: если в 80-е годы он ещё проводился летом, перед Открытым чемпионатом США, то к моменту его переезда в Хьюстон он уже был частью грунтового сезона, представляя собой этап подготовки к Открытому чемпионату Франции. В 2008 году Чемпионат США на грунтовых кортах был объединён ещё с одним хьюстонским турниром, River Oaks International, проводившимся с 1931 года.

За годы проведения в Хьюстоне Чемпионат США на грунтовых кортах дважды признавался АТР лучшим турниром в категории ATP International.

Победители и финалисты
Больше всего титулов чемпиона США на грунтовых кортах завоевал Билл Тилден, выигрывавший турнир в 1918 году и затем ещё шесть раз подряд с 1922 по 1927 год. После начала Открытой эры самым титулованным участником Чемпионата США на грунтовых кортах был Джимми Коннорс, четырежды одерживавший в нём победу. Три раза выигрывали турнир Энди Роддик (пять раз подряд игравший в финале) и Мануэль Орантес. В парном разряде в эпоху Открытой эры больше всего титулов завоевали Боб и Майк Брайаны, которые первенствовали шесть раз на турнире в период с 2007 по 2016 год.

Финалы турниров в «открытую эру»

См. также 
 Чемпионат США по теннису на грунтовых кортах среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт